Museo de la Semana Santa puede hacer referencia a:
 El Museo de la Semana Santa de Bilbao.
 El Museo de la Semana Santa de Crevillent.
 El Museo de la Semana Santa de Cuenca.
 El Museo de la Semana Santa de León.
 El Museo de la Semana Santa de Málaga.
 El Museo de la Semana Santa de Medina de Rioseco.
 El Museo de la Semana Santa de Murcia.
 El Museo de la Semana Santa de Orihuela.
 El Museo de la Semana Santa en la Iglesia Convento de Santo Domingo de Plasencia.
 El Museo de la Semana Santa en el Convento de los Frailes de Puente Genil.
 El Museo de la Semana Santa en la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena de Sevilla.
 El Museo de la Semana Santa “Tomas Valcárcel Deza” de Torrevieja.
 El Museo de la Semana Santa de Valencia.
 El Museo de la Semana Santa de Valladolid.
 El Museo de la Semana Santa de Villaviciosa.
 El Museo de la Semana Santa de Zamora.